Триплатинагафний — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
платины и гафния
с формулой HfPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Триплатинагафний образует кристаллы ,
структура типа триникельтитана TiNi
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 2150 °C (2250 °C).

Примечания